Die Schacholympiade der Frauen fand vom 20. Mai bis 4. Juni 2006 in Turin (Italien) statt.

Übersicht 

Bei der 37. Schacholympiade 2006 in Turin spielten 103 Teams der Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Turin wurden 13 Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf drei Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden drei Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben, die in der nachfolgenden Tabelle der 13 Runden unter dem Code der Gegnermannschaft angegeben sind. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Turin folgende Wertungen herangezogen.
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg1 (Wertung nach Buchholz)
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Wertung nach Bergersystem)
 Wertung nach mittlerem Buchholzsystem

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
Die Mannschaften aus Afghanistan, Uganda und Ruanda wurden zur ersten Runde angesetzt, reisten jedoch nicht an. Danach wurden sie aus dem Turnier genommen.

Weblinks 

 37th Chess Olympiad (women): Turin 2006 auf Olimpbase (englisch)
 Die Schacholympiaden und Berichte hierzu von Gerhard Hund

2006 Frauen
Liste (Schach)
Schachveranstaltung 2006
Frauenschachturnier